Шостацький Володимир Іванович (1962) — Його високопреосвященство Симеон, архієрей Православної церкви України, довічний член синоду
 Шостацький Григорій Миколайович (1908—1945) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу

Українські прізвища